Artemio Franchi-trofén var en fotbollstävling som hölls vid två tillfällen (1985 och 1993) mellan vinnarna av Europamästerskapet i fotboll och Copa América (sydamerikas kontinentala mästerskap i fotboll). Tävlingen fick sitt namn efter Artemio Franchi, Uefa-president från 1972 till 1983, som gick bort efter en bilolycka den 12 augusti 1983.

Tävlingen återuppstod 2022 med benämningen Finalissima 2022.

1985 
Frankrike vann EM 1984 och fick möta Uruguay som vann Copa América 1983. Matchen spelades på arenan Parc des Princes i Paris, Frankrike.

1993 
Argentina vann Copa América 1991 och fick möta Danmark som vann EM 1992. Matchen spelades på arenan Estadio José Maria Minella i Mar del Plata, Argentina.

Finalissima 2022

Se även 
Mundialito 1980

Källor 
 
 
 

Fotbollstävlingar för landslag